Gay village – area urbana ad elevata concentrazione di residenti, servizi e attività commerciali LGBT
Gay Village – evento LGBT che si svolge a Roma
Gay Village – distretto LGBT di Birmingham